Владимир Трапезников: Трапезников, Владимир Евгеньевич (род. 1957) — российский писатель-фантаст.
 Трапезников, Владимир Константинович (род. 1956) — художник-постановщик, член Союза кинематографистов России.
 Трапезников, Владимир Николаевич (1874—1937) — юрист, краевед, общественный деятель.